Pozzo di Borgo ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764–1842), französischer Politiker und russischer Diplomat korsischer Abstammung
 Cécile Pozzo di Borgo (* 1952), französische Diplomatin und Präfektin
 Charles Jean Félix Pozzo di Borgo (1858–1902), französischer Politiker und Abgeordneter in der Nationalversammlung
 Joseph Pozzo di Borgo (k.k.), kaiserlich-königlicher österreichischer Kammerherr
 Joseph Jean Mathieu Jérôme Pozzo di Borgo (1890–1966), französischer Rechtsextremist
 Philippe Pozzo di Borgo (* 1951), französischer Unternehmer und Autor
 Roland Pozzo di Borgo (1928–2001), französischer Gastronom
 Yves Pozzo di Borgo (* 1948), französischer Politiker und Abgeordneter im Senat